Гай Сервилий Структ ():
 Гай Сервилий Структ — дед Спурия Сервилия Структа
 Гай Сервилий Структ — отец Спурия Сервилия Структа

См. также 
 Сервилии
 Сервилии Структы
 Гай Сервилий Структ Агала